Jméno Jiří Zemánek se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Jiří Zemánek (hudebník) – český baskytarista, člen skupiny Wohnout
 Jiří Zemánek (politik) (* 1965) – český politik ČSSD, od roku 2010 poslanec Poslanecké sněmovny PČR
 Jiří Zemánek (právník) (* 1950) – český právník, specializující se na evropské právo, od roku 2014 soudce Ústavního soudu České republiky